Cosentino, etnico di Cosenza e provincia, può riferirsi a:

Persone
 Aldo Cosentino – dirigente d'azienda italiano.
 Andrea Cosentino – attore, regista e drammaturgo italiano.
 Antonio Cosentino – ex velista italiano.
 Francesco Cosentino (1922-1985) – politico italiano.
 Gaetano Cosentino – magistrato e politico italiano.
 Lionello Cosentino (1951) – politico italiano.
 Nicola Cosentino (1959) – politico ed ex sottosegretario italiano.
 Raffaele Cosentino – regista, commediografo e sceneggiatore italiano.
 Saro Cosentino – compositore e musicista italiano.
 Sergio Cosentino – cabarettista e autore televisivo italiano.
 Vincenzo Cosentino (1831-1879) – magistrato italiano.
Aran Cosentino (2002) – artista e attivista italiano.
Enrico Cosentino (1935) – artista ed ex colonnello degli alpini italiano.
Roberto Cosentino (1964-2016) – artista italiano.

Altro
 Dialetto cosentino – dialetto parlato a Cosenza e provincia